Лупара — многозначный термин:

 Лупара () — коммуна в Италии, располагается в регионе Молизе, в провинции Кампобассо.
 Лупара — сицилийский неполный обрез охотничьего ружья.